A ragyogás – Stephen King amerikai író 1977-ben megjelent regénye.
Ragyogás – Stephen King műve alapján, 1980-ban bemutatott amerikai horrorfilm, Stanley Kubrick rendezésében.
Ragyogás – Stephen King műve alapján, 1997-ben bemutatott televíziós sorozat Mick Garris rendezésében

Ragyogás – A NOX együttes 2005-ös lemeze